Роберт Букер Тио Хаффман-младший ( Jr., род. , , США), более известный как Бу́кер Ти — бывший американский рестлер, рестлинг-промоутер и комментатор. В настоящее время работает в WWE, а также является владельцем и основателем независимого промоушена Reality of Wrestling (ROW) в Техас-Сити, Техас.

Букер Ти наиболее известен по выступлениям в World Championship Wrestling (WCW), World Wrestling Federation/Entertainment (WWF/E) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA), в этих организациях он выиграл 35 чемпионских титулов. Он является самым титулованным рестлером в истории WCW, завоевав 21 титул, включая рекордные шесть титулов телевизионного чемпиона мира WCW (наряду с тем, что он стал первым афроамериканцем, завоевавшим этот титул), и рекордные одиннадцать титулов командного чемпиона мира WCW: десять в составе команды «Гарлем Хит» вместе со своим братом Лэшем «Стиви Рэем» Хаффманом в WCW (самое большое количество чемпионских титулов в этой компании) и один в WWF вместе с Тестом. Букер Ти был последним чемпионом мира WCW в тяжелом весе и чемпионом Соединённых Штатов в тяжелом весе в рамках действующей организации WCW.

Букер Ти — шестикратный чемпион мира в рестлинге, пять раз выигрывал титул чемпиона мира в тяжелом весе WCW и один раз — титул чемпиона мира в тяжелом весе. Со своей пятой победой в WCW (которая произошла в WWF) Букер Ти стал вторым афроамериканцем, выигравшим титул чемпиона мира в WWF/E (после Скалы), а также первым представителем не смешанной расы. Он также является победителем турнира King of the Ring 2006 года, шестнадцатым чемпионом Тройной короны и восьмым чемпионом Большого шлема (в оригинальном формате) в истории WWE. Будучи девятым чемпионом Тройной короны в WCW, Букер Ти является одним из пяти человек, завоевавших Тройную корону WWE и WCW.

Двукратный член Зала cлавы WWE: индивидуально с 2013 года, с 2019 года — в составе «Гарлем Хит».

Ранняя жизнь 
К тому времени, когда Букеру было 13 лет, оба его родителя умерли, и он жил со своей 16-летней сестрой. В 17 лет он переехал к своему старшему брату Стиви Рэю. В средней школе Хаффман был барабанщиком. Он также играл в футбол и баскетбол.

Хаффман провел девятнадцать месяцев в тюрьме после того, как признал себя виновным в вооруженных ограблениях ресторанов Wendy’s в Хьюстоне. Во время ограблений он и его напарники носили униформу Wendy’s, так как работали там 2,5 года. Из-за униформы и знакомства с деятельностью сети ресторанов быстрого питания полиция заподозрила, что ограбления были внутренним делом, и Хаффмана и ещё трех человек нашли не сразу. В декабре 1987 года он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах и был приговорен к пяти годам лишения свободы. Хаффман был освобожден, отсидев 19 месяцев, и был условно-досрочно освобожден до апреля 1992 года.

Карьера в рестлинге

Ранняя карьера (1986—1993) 
Будучи отцом-одиночкой, работающим в складской компании в Хьюстоне, Техас, Хаффман искал лучшей жизни для себя и своего сына. Его брат Лэш (Стиви Рэй) предложил ему посетить новую школу рестлинга, которой руководил Иван Путский, совместно с его организацией Western Wrestling Alliance. Его босс из складской компании выделил деньги на оплату уроков рестлинга. Букер тренировался под руководством Скотта Кейси, который помог превратить прошлое Букера как гангстера и танцора в образ, обучив новичка психологии и мастерству на ринге.

Восемь недель спустя Букер дебютировал как Джи Ай Бро в шоу Путского Western Wrestling Alliance Live!. Персонаж был связан с бушующей войной в Персидском заливе и Сержантом Слотером из WWF. Несмотря на то, что WWA спустя некоторое время распалась, Букер продолжал выступать на независимых рингах Техаса, часто вместе со своим братом Лэшем, который выступал как Стиви Рэй. Они были замечены Скандором Акбаром, который нанял их для работы в Global Wrestling Federation (GWF), где они с Эдди Гилбертом принимали участие в матчах. Гилберт объединил Стиви Рэя и Букера Ти в команду «Опыт эбони», и 31 июля 1992 года они выиграли командное чемпионство GWF. За время работы в GWF они владели титулом в общей сложности три раза. Впоследствии Букер Ти и Стиви Рэй покинули GWF и стали работать в World Championship Wrestling.

World Championship Wrestling

Гарлем Хит (1993—1997) 
Букер и его брат Стиви Рэй подписали контракт с World Championship Wrestling (WCW) после того, как Сид Вишес порекомендовал их. В августе 1993 года они дебютировали как команда «Гарлем Хит», где Букер был переименован в Коула, а Лэш — в Кейна. Они стали хилами и были в команде Харли Рейса и полковника Роба Паркера в матче WarGames на Fall Brawl 19 сентября против Стинга, Дэйви Боя Смита, Дастина Роудса и Шокмастера. Матч они проиграли, но в качестве хилом были приняты выского из-за того, с какими фейсами они боролись.

В 1994 году они привлекли в качестве менеджера Сенсационную Шерри, прозванную Сестрой Шерри, и по их просьбе изменили имена на Букер Ти и Стиви Рэй. К концу 1994 года, победив в декабре «Звезды и полосы» (Патриот и Маркус Александр Бэгвелл), они стали обладателями командного чемпионства WCW. Уступив титул «Мерзким парням», «Гарлем Хит» вернули себе пояса 24 июня 1995 года.

После этого «Гарлем Хит» ввязалась во вражду с «Конюшней» Полковника Паркера, состоящей из «Грязного» Дика Слейтера и Банхауса Бака. У Паркера и Шерри был любовный роман, и Паркер в конце концов группировку «Конюшня» в пользу «Гарлем Хит», чтобы быть с Шерри. «Гарлем Хит» выиграли титулы командных чемпионов мира WCW на Fall Brawl 1995 года, победив Дика Слейтера и Банхауса Бака. Их третmt чемпионство продержалось всего один день, но через девять дней дуэт вернул себе титул у «Американских самцов» (Бафф Багвелл и Скотти Риггс). На Nitro 24 июня 1996 года «Гарлем Хит» победили Лекса Люгера и Стинга и завоевали свой пятый командный титул.

Личная жизнь 
Хаффман женился на своей первой жене Левестии 23 мая 1996 года. Букер представил её публике на Nitro в ночь после выигрыша титула чемпиона мира WCW в тяжелом весе на Bash at the Beach (2000). Левестия также была использована для продолжения вражды между ним и Джеффом Джарреттом, когда Джарретт ударил её гитарой по голове на Nitro 31 июля 2000 года. Однако 8 мая 2001 года они развелись.

У Хаффмана есть сын от предыдущих отношений со школьной подругой по имени Брэндон (род. 1982), с которым у него натянутые отношения из-за того, что он много времени проводит в разъездах. Букер женился на своей подруге Шармелл Салливан в феврале 2005 года. В 2010 году у пары родились близнецы — мальчик Кендрик и девочка Кеннеди. Хаффман и его брат Лэш открыли школу рестлинга в Хьюстоне в 2005 году. Он также является поклонником Формулы-1 и присутствовал на Гран-при США 2012 года в качестве гостя Льюиса Хэмилтона.

Титулы и достижения 
 Cauliflower Alley Club
 Награда для команд (2018) — со Стиви Рэем
 Зал славы рестлинга Джорджа Трагоса/Лу Тезса
 С 2018 года
 Global Wrestling Federation
 Командный чемпион GWF (3 раза) — со Стиви Рэем
 Las Vegas Pro Wrestling
 Чемпион LVPW UWF в тяжёлом весе (1 раз)
 Prairie Wrestling Alliance
 Чемпион PWA в тяжёлом весе (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 Вдохновляющий рестлер года (2000)
 Самый прибавивший рестлер года (1998)
 Команда года (1995, 1996) со Стиви Рэем
 № 5 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2001
 Southern Championship Wrestling Florida
 Чемпион Флориды в тяжелом весе SCW (1 раз)
 Texas All-Pro Wrestling
 Чемпион TAP в тяжёлом весе (1 раз)
 Reality of Wrestling
 Командный чемпион ROW (1 раз) — со Стиви Рэем
 Total Nonstop Action Wrestling
 Чемпион легенд TNA (1 раз, первый)
 Командный чемпион мира TNA (1 раз) — со Скоттом Штайнером
 Награды по итогам года TNA (2 раза)
 Памятный момент года (2007)
 За кем следить в 2008 году (2007)
 World Championship Wrestling
 Чемпион мира WCW в тяжёлом весе (4 раза)
 Телевизионный чемпион мира WCW (6 раз)
 Чемпион Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный чемпион мира WCW (10 раз) — со Стиви Рэем
 Девятый чемпион Тройной короны
 World Wrestling Federation/World Wrestling Entertainment/WWE
 Чемпион WCW (1 раз)
 Чемпион мира в тяжёлом весе (1 раз)
 Командный чемпион мира (3 раза) — с Тестом (1), Голдастом (1) и Робом Ван Дамом (1)
 Командный чемпион WCW (1 раз) — с Тестом
 Интерконтинентальный чемпион WWF (1 раз)
 Чемпион Соединённых Штатов WWE (3 раза)
 Хардкорный чемпион WWF (2 раза)
 Король ринга (2006)
 Шестнадцатый чемпион Тройной короны
 Восьмой чемпион Большого шлема (в оригинальном формате)
 Зал славы WWE (2 раза)
 2013 — индивидуально
 2019 — как член «Гарлем Хит»
 Wrestling Observer Newsletter
 Самый недооцененный (2002)
 Худший комментатор (2017)

Примечания

Ссылки 

 
  Профиль Букера Ти на сайте Cagematch.net
 Профиль Букера Ти на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль Букера Ти на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE
Комментаторы реслинга
Рестлеры США
Промоутеры рестлинга